Диліївка — село, Донецька область, Костянтинівський район
 Диліївка — селище, Донецька область, Торецька міська рада
 Диліївка — залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці